Щелчков:

 Щелчков, Александр Иванович (1906—1970) — советский футболист, тренер и судья.
 Щелчков, Андрей Аркадьевич (род. 1960) — советский и российский историк-латиноамериканист

 Щелчкова, Жанна Николаевна (род. 1969) — советская и российская хоккеистка.
 Щелчкова, Мария Павловна (1915—?) — Герой Социалистического Труда.